West of Zanzibar (1928), een film van Tod Browning
West of Zanzibar (1954), een film van Harry Watt